Рижих () — російське прізвище.

Персоналії 
 Рижих Віктор Іванович — український художник.
 Рижих Інна Володимирівна — українська тріатлоністка. 
 Рижих Сергій Володимирович — російський та український футболіст, нападник.

Російські прізвища